Стівен Ґілборн, Стівен Гілборн, Стівен Нейл Ґілборн (англ. Steven Neil Gilborn; нар. 15 липня 1936, Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк — пом. 2 січня 2009, Північний Чатем[en], Нью-Гемпшир) — американський актор.
 Аріана Гілборн - легкоатлетка, Латвія. Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2016 — марафон (жінки).